Пара Бетани Маттек-Сандс / Саня Мирза — победительница турнира.

Прошлогодние победительницы — дуэт Нурия Льягостера Вивес / Аранча Парра Сантонха — не защищали свой титул, но обе принимали участие в турнире и уступили уже на старте.

Посев 

  Роберта Винчи /  Сара Эррани (Полуфинал)
  Мария Хосе Мартинес Санчес /  Лизель Хубер (Четвертьфинал)

<li>  Ракель Копс-Джонс /  Абигейл Спирс (Первый раунд)
<li>  Анна-Лена Грёнефельд /  Квета Пешке (Финал)

Ход турнира

Ссылки 
 Сетка турнира 

Международный теннисный турнир в Брисбене 2013